Deplazes ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Deplazes (* 1960), Schweizer Architektin
 Barla Deplazes (* 1995), Schweizer Fußballspielerin
 Gion Deplazes (1918–2015), Schweizer Autor, Lehrer und Dozent
 Lothar Deplazes (1939–2015), rätoromanischer Historiker, Lyriker und Librettist